La Celle (Allier)
 La Celle (Cher)
 La Celle (Puy-de-Dôme)

Zobacz też